Балаху има више значења:

 Балаху (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Балаху (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику